Ekmania kan avse:
 Ekmania –  släkte inom familjen korgblommiga växter, se enda arten Ekmania lepidota
 Ekmania – släkte inom familjen svanssjögurkor, se enda arten Ekmania barthii